Чаплинек () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Дравский повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 11 938 человек (на 2013 год).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Западно-Поморского воеводства